Vägvisaren kan syfta på:

 Vägvisaren (roman) – roman av James Fenimore Cooper
Vägvisaren (1975) – sovjetisk-japansk film om Dersu Uzala från 1975
Vägvisaren (1987) – norsk-samisk film från 1987
Vägvisaren (1996) – amerikansk film från 1996